El término semillero pizarra puede referirse a:

 un nombre común del ave Haplospiza rustica.

 un nombre común del ave Sporophila schistacea.